Ce patronyme signifie en allemand « chasseur ».

Patronyme 

 Adolf Jäger (1895-1983), artiste allemand.
  (1889-1944), footballeur allemand.
 August Jäger (1876-1962), spécialiste des roses allemand.
 August Valentin Jäger (1881-1954), peintre et illustrateur allemand.
 Eugen Jäger (1842-1926), homme politique allemand.
 Georg Friedrich von Jäger (1785-1866), paléontologue allemand.
 Gustav Jäger (1832-1917), naturaliste et hygiéniste allemand.
 Hermann Jäger (1815-1890), botaniste et jardinier allemand.
 Jonathan Jäger (né en 1978), footballeur français.
 Karl Jäger (1888–1959), officier SS.
 Karl Bernhard Jäger (1825-1900), homme politique allemand.
 Malte Jäger, acteur allemand.
Martin Jäger (1987-), biathlète et fondeur suisse.
 Michael Jäger (1958-), éditeur et astronome amateur autrichien.
 Mirjam Jäger (1982-), skieuse acrobatique suisse.
  (1970-), scénariste, réalisateur et producteur suisse.
 Thomas Jäger (né en 1976), pilote automobile allemand.
 Willi Jäger (né en 1940), mathématicien allemand.
 Willigis Jäger (1925–2020), moine bénédictin et maître zen allemand

Œuvre 
 Der Jäger, Lied du recueil Die schöne Müllerin (La Belle Meunière) de Franz Schubert (1823)

Personnage fictif 
 Eren Jäger, personnage principal du shōnen manga L'Attaque des Titans.

Militaire 
 Jäger, en allemand, soldat d'infanterie légère équivalant au chasseur à pied.